

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 2 podstawowe
 Julianka – część wsi Wytrębowice w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Łysomice
 Julianka – część wsi Grądy Szlacheckie w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Długosiodło
 Julianka – kolonia w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Michałowo
 Julianka – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Przyrów
 Julianka – część wsi Albertowsko w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Grodzisk Wielkopolski

Zobacz też 
 Julianowo, Julianów